I Believe – album Dr. Albana
 I Believe – album Lee Soo-young
 I Believe – album Taty Young
 „I Believe” – singel EMF
 „I Believe” – singel Bon Jovi

Zobacz też 
 „I Believe (Give a Little Bit)” – singel Joany Zimmer